Bungo steht für:
 Bungo (Schriftsprache), ein Schriftsprachenstil der alten japanischen Sprache
 Bungo (Regierungsbezirk), indonesischer Regierungsbezirk in der Provinz Jambi
 Provinz Bungo, eine ehemalige japanischen Provinz
 Bungo (Frucht) (Plural: mabungo), säuerliche Frucht eines Lianengewächses (Saba comorensis) aus der Unterfamilie der Rauvolfioideae auf dem Sansibar-Archipel, besonders auf der Insel Pemba 
 Bungo (Angola), angolanische Kreisstadt 
 Bungo-Ōno, japanische Stadt 
 Bungo-Takada, japanische Stadt